Contratación kan syfta på:

Colombia 

 Contratación (kommun), Santander, 
 Contratación (ort), Santander,